Gmina Washington (hrabstwo Adair)
 Gmina Washington (hrabstwo Adams, Iowa)
 Gmina Washington (hrabstwo Appanoose)
 Gmina Washington (hrabstwo Black Hawk)
 Gmina Washington (hrabstwo Bremer)
 Gmina Washington (hrabstwo Buchanan, Iowa)
 Gmina Washington (hrabstwo Buena Vista)
 Gmina Washington (hrabstwo Butler, Iowa)
 Gmina Washington (hrabstwo Carroll, Iowa)
 Gmina Washington (hrabstwo Cass, Iowa)
 Gmina Washington (hrabstwo Chickasaw)
 Gmina Washington (hrabstwo Clarke)
 Gmina Washington (hrabstwo Clinton, Iowa)
 Gmina Washington (hrabstwo Crawford, Iowa)
 Gmina Washington (hrabstwo Dallas, Iowa)
 Gmina Washington (hrabstwo Dubuque)

Zobacz też